Ажи:
 Ажи (коммуна) — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Ажи (мифология) — чудовища в иранской мифологии.
 Ажи, Пётр Петрович (1752—1828) — французский и российский скульптор, литейщик, чеканщик.